Fantom X6 é um teclado Workstation da empresa Roland.

Especificações

Modelos da mesma série
 Roland Fantom
 Fa
 G6
 G7
 G8
 S
 S88
 X7
 X8
 Xa
 XR

Outras séries
 Triton
 Motif

Concorrente
 Triton Extreme.
 Yamaha Motif.

Quem usa
 Luciano Pinto, Babado novo
 Marcelo Wagner, Tecladista pianista e diretor musical

Ver também
 Triton Le.
 Korg Oasys.

Sintetizadores da Roland